papar (biljna vrsta)
papar (biljni rod)
papar (kršćanski redovnici)
Papar (okrug, Malezija)
Papar (rijeka)
 Papar, željeznička postaja u Maleziji